Plaats in Indonesië
 Teupin Raya (Batee), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Teupin Raya (Julok), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Teupin Raya (Peusangan Siblah Krueng), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh